Shine — дебютный альбом шведской певицы Анетт Ользон, выпущенный 26 марта (Швеция), 28 марта (Германия, Финляндия, Россия, Испания), 31 марта (Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Польша, Чехия, Норвегия, Дания, Великобритания), 1 апреля (Италия) и 8 апреля 2014 года (США) лейблом earMUSIC.

Анетт Ользон начала писать свой дебютный альбом в 2009 году во время тура группы Nightwish Dark Passion Play. В 2011 году Анетт выложила демозаписи песен «Invincible» и «Floating» на своём аккаунте в Myspace, заявив о том, что эти версии песен были созданы без продюсирования и не прошли процесс микширования.

Первый трек с альбома «Falling» был издан в цифровом варианте 17 декабря 2013 года, а также был доступен к прослушиванию в видео на YouTube. Тизер первого сингла Lies был выложен 7 февраля 2014 года, а окончательная версия сингла и клип вышли 14 февраля 2014 года.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница Анетт Ользон в Facebook

Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы earMUSIC